Widerlegung steht für:
 Falsifikation in der Wissenschaft, das als falsch Erkennen eines Sachverhalts 
 Gegenbeweis, Erschütterung eines Beweises im Zivilprozessrecht 
 Wedderlegginge, eine mittelalterliche Gesellschaftsform der Hansekaufleute
 Widerlegung eines Schadenanspruchs im Versicherungswesen, siehe Schadensersatz 
 Widerlegung (Schach), ein Gegenzug oder eine Zugfolge mit Vorteilsumkehr für den Ziehenden